Arte - O conhecimento usado para realizar determinadas habilidades ou beleza transcendente de um produto de actividade humana;
 Artes - como eram conhecidas no passado as artes liberais;
 Arte (canal de televisão) - Canal televisivo franco-alemão distribuído por cabo e satélite;

Veja também
Art

Desambiguação